Солола — топоним.

 Солола (город) — город в Гватемале.
 Солола (департамент) — департамент Гватемалы.